Дон Жуан — літературний архетип розпусника і жіночого звабника із Іспанії. Також може означати:
 «Дон Жуан, або Кам'яний гість» — комедія на п'ять дій французького письменника Мольєра (1665).
 «Дон Жуан, або Покараний розпусник» — опера («весела драма») Вольфганга Амадея Моцарта (1787).
 «Дон Жуан» — симфонічна поема німецького композитора Ріхарда Штрауса (1888).

Див. також 
 Дон Хуан — солоне озеро в Антарктиді (Земля Вікторії).